SMK är en förkortning för bland annat 
Slagsmålsklubben
Stockholms Musikgymnasiums Kammarkör
Sollentuna musikklasser
Statens Museum for Kunst
Super Mario Kart
Svenska Missionskyrkan
Svenska Motorklubben
Stockholms Musikkonservatorium
Ungerska koalitionens parti